Cal Fèlix és un mas al municipi de Llorenç del Penedès a la comarca catalana del Baix Penedès.

Felix
Edificis de Llorenç del Penedès